Elias Anders Graham Fälth, född 30 mars 1981 i Tyresö församling i Stockholms län, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelar för Brynäs IF i SHL sedan säsongen 2016/17. Han har även spelat för andra klubbar i SHL i följande ordning: Luleå HF, HV71 och Frölunda HC.

Karriär

Klubbkarriär 
Fälth kom till Luleå HF säsongen 2010/2011 från Almtuna IS tillsammans med Luleås nya tränare Jonas Rönnqvist och utespelarna Sebastian Enterfeldt och Kim Karlsson. Det var hans första säsong i Elitserien. Han gjorde en bra säsong (6 mål och 28 assist). Emellertid drabbades han av skada i slutet av säsongen och missade i princip hela slutspelet. Efter Luleås uttåg ur SM-slutspelet våren 2012 valde Elias att skriva på för Jönköpingsklubben HV 71.

Landslagskarriär 
Fälth debuterade i Tre Kronor under säsongen 2010/2011 i Euro Hockey Tour. Han var senare med i landslaget under ishockey-VM 2013 och vann VM-guld. Han gjorde dessutom sitt första landslagsmål under den VM-turneringen.

Spelarkarriär

Referenser

Noter

Födda 1981
Levande personer
Män
Personer från Nacka
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Borås HC
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Halmstad Hammers
Spelare i Huddinge IK
Spelare i HV71
Spelare i Luleå HF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tappara
Spelare i Västerås Hockey
Svenska ishockeyspelare
Världsmästare i ishockey